Frank Conner ist der Name folgender Personen:

* Frank Conner (Leichtathlet) (1908–1944), US-amerikanischer Hammerwerfer
 Frank Conner (Golfspieler) (* 1946), US-amerikanischer Golfspieler und Tennisspieler